Эвальд Вальх (; 18 августа 1940, Инсбрук, Австрия) — австрийский саночник, выступавший за сборную Австрии в середине 1950-х — начале 1970-х годов. Принимал участие в двух зимних Олимпийских играх, наиболее успешными из которых для него оказались игры 1968 года в Гренобле, где спортсмен выиграл серебряную медаль в мужских парных заездах. На Олимпиаде 1972 года в Саппоро смог подняться лишь до шестой позиции.

Эвальд Вальх семь раз становился призёром чемпионатов мира, в его послужном списке три золотые награды (1960, 1969, 1970), две серебряные (1967, 1971) и две бронзовые (1957, 1963) — все семь в программе мужских парных заездов. Трижды спортсмен получал подиум чемпионатов Европы, принеся в копилку национальной команды Австрии золото (1962), серебро (1971) и бронзу (1970) — тоже в состязаниях между двойками. Наибольших успехов добился выступая в паре с Манфредом Шмидом.

Ссылки 
 Профиль на сайте DatabaseOlympics.com 
 Олимпийская статистика парных мужских заездов 
 Список всех призёров Олимпийских игр по санному спорту 
 Список всех призёров чемпионатов мира по санному спорту 
 Список призёров чемпионата Европы  

Саночники Австрии
Саночники на зимних Олимпийских играх 1968 года
Саночники на зимних Олимпийских играх 1972 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1968 года
Чемпионы мира по санному спорту
Чемпионы Европы по санному спорту